Oslau bezeichnet

Oslava (Dolní Heřmanice),  Ortsteil von Dolní Heřmanice, Tschechien
Oslava (Jihlava), Fluss in Tschechien
Siehe auch
Oslava